Charente kan syfta på:

Charente (flod) – en fransk flod
Charente (departement) – ett franskt departement
Charente-Maritime – ett franskt departement